PHC puede referirse a:
 Aeropuerto Internacional de Port Harcourt (Nigeria), según su código IATA;
 Paul Hunter Classic o German Open, un torneo de snooker.
 PHC Software fabricante de soluciones de gestión empresarial.